Ernest-Paul Graber, homme politique suisse ;
 Jean-Pierre Graber, homme politique suisse ;
 Konrad Graber homme politique suisse ;
 Pierre Graber homme politique suisse ;
 Rolf Graber, homme politique suisse ;
 Rudolf Graber, théologien allemand ;
 William Graber athlète américain.

Entreprise
Carrosserie Hermann Graber

Voir aussi 
 Grabber
Patronyme suisse